La palabra HMCD,  puede referirse a:

 En audio, el acrónimo en inglés de High Multiformat Compact Disc, o Disco Compacto Alto Multiformato. Ver HMCD.
 En ámbito de la salud, el acrónimo en inglés de ''Hazardous Materials Compliance Division, o División Control/Regulación de Materiales Peligrosos.